Moulaye Ahmed Boubacar (1962-), homme politique malien ;
 Sarr Boubacar (1951-), footballeur sénégalais ;
 Sidi Mohamed Ould Boubacar (1957-), homme politique mauritanien.

Boubacar est un prénom masculin originaire d'Afrique subsaharienne.
 
 Pour l'étymologie et les variantes du prénom, voir Boubacar.

 Thillé Boubacar, localité du nord du Sénégal ;
 l'arrondissement de Thillé Boubacar, l'un des arrondissements du Sénégal.